Гери — фамилия:
 Гери, Герман (1899—1979) — швейцарский борец-вольник.
 Гери, Тьяронн (род. 1988) — нидерландский футболист суринамского происхождения, полузащитник.
 Гери, Фрэнк (род. 1929) — архитектор, стоял у истоков архитектурного деконструктивизма.

Топоним 
 Гери — деревня и супрефектура в Чаде.
 Гери — грузинское название юго-осетинского села Джер